Латвійська футбольна Вища ліга 1993 — 2-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобув Сконто.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Олімпія (Рига) взяв участь у Кубку володарів кубків 1994—1995 як переможець Кубку Латвії з футболу 1994.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Латвійська вища ліга на rsssf  

1993
Латвія